Barra kan verwijzen naar:
 Barra (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Barra (Bahia), een gemeente in deze microregio
 Barra (Gambia), een historisch land in Gambia
 Barra (eiland), een eiland van de Buiten-Hebriden

Daarnaast kan het ook verwijzen naar:
 Barra Mansa , een stad en gemeente in Brazilië
 Barra Shopping, een winkelcentrum in Brazilië
 Barra da Tijuca, een badplaats in Brazilië
 Barra (Napels), wijk in Napels, Italië